Altes Schlösschen (Altes Schlößchen) steht für:

 Altes Schlösschen (Merzhausen)
 Altes Schlösschen (Zirndorf)
 Altes Schlößchen (Sankt Martin)
Siehe auch:
 Altes Schloss